Појам Кентаки (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Кентаки, савезна држава САД
 Кентаки (језеро), је вештачко језеро у Сједињеним Америчким Државама